Дусти () — посёлок городского типа, административный центр района Джайхун Хатлонской области Республики Таджикистан. В 1938—1957 годах посёлок носил название Молотовабад.

География 
Дусти находится в южном Таджикистане около афганской границы в междуречье Вахша и Пянджа. Это ближайший населённый пункт вблизи заповедника Тигровая балка.

История 
Постановлением ЦИК СССР от 19 января 1936 года в составе Таджикской ССР образован новый Молотовабадский район, центр района установлен в месторасположении Молотовской МТС (станция Краснознаменная), с наименованием центра Молотовабад.

Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 3 июля 1957 года Молотовабадский район переименован в Пянджский район и его административный центр — кишлак Молотовабад — в кишлак Пяндж.

Указом ПВС Таджикской ССР от 29.08.1963 года кишлак Пяндж переименован в Дусти.

Население 
Население по оценке на 1 января 2015 года составляет 16 500 человек.

Транспорт 
Дусти расположен на северо-южной автомагистрали . Аэропорт Дусти (Кумсангир).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты района Джайхун
Переименованные населённые пункты Таджикистана